Ceracris är ett släkte av insekter. Ceracris ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Ceracris